

События 
 Консулы Публий Катий Сабин и Публий Корнелий Ануллин.
 216—217 — Римско-парфянская война.
 Каракалла обращает в провинцию зависимое царство Осроену. Он посватался к дочери царя Парфии, вступил в Месопотамию и напал на тех, кто вышел его приветствовать. Каракалла захватывает Валарша II с семьёй и отправляет его в Рим. Разграбив встречные города, римляне возвратились в Сирию. В Армении начинается восстание во главе с Тиридатом II, сыном Валарша. Зима — Каракалла в Эдессе.

Родились 
 Мани — пророк, основатель манихейства.

См. также 

 216 (число)